Бетсі Нагелсен і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Нагелсен - з Кенді Рейнолдс, а Навратілова - з Пем Шрайвер.

Нагелсен і Рейнолдс програли в першому колі парі Chris Newton і Бренда Ремілтон.

Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Навратілова і Шрайвер з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд